Эрустес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 10 км². Население — 259 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо